Franciszek Kleeberg (1888-1941) – generał brygady Wojska Polskiego
 Juliusz Kleeberg (1890-1970) – generał brygady Wojska Polskiego
 Minna Kleeberg (1841-1878) – poetka żydowsko-niemiecko-amerykańska
 Sophie Kleeberg (ur. 1990) – niemiecka lekkoatletka specjalizująca się w pchnięciu kulą